Carnera ist der Familienname folgender Personen:
 Luigi Carnera (1875–1962), italienischer Astronom und Entdecker vieler Asteroiden
 Primo Carnera (1906–1967), italienischer Boxweltmeister

Carnera steht für:
 (39653) Carnera, ein nach Luigi Carnera benannter Asteroid